Yanxi bezeichnet:

 Yanxi (Anhua) (烟溪镇), Großgemeinde im Kreis Anhua in der chinesischen Provinz Hunan
 Yanxi (Changtai) (岩溪镇), Großgemeinde im Kreis Changtai in der chinesischen Provinz Fujian
 Yanxi (Liuyang) (沿溪镇), Großgemeinde der Stadt Liuyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Yanxi (Shizhu) (沿溪镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Shizhu der chinesischen Stadt Chongqing
 Yanxi (Taihe) (沿溪镇), Großgemeinde im Kreis Taihe in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Yanxi (Xiajiang) (砚溪镇), Großgemeinde im Kreis Xiajiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Yanxi (Jingning) (雁溪乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jingning in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Yanxi (Tongjiang) (烟溪乡), Gemeinde im Kreis Tongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yanxi (Xupu) (沿溪乡), Gemeinde im Kreis Xupu in der chinesischen Provinz Hunan
 Yanxi (Yong’an) (燕西街道), Straßenviertel der Stadt Yong’an in der chinesischen Provinz Fujian